El término Guenduláin puede hacer referencia a:

 Guenduláin, localidad despoblada del municipio de la Cendea de Cizur en la Comunidad Foral de Navarra, España.
 Guenduláin, localidad y concejo del municipio de Odieta en la Comunidad Foral de Navarra, España.
 Guenduláin, localidad del municipio de Esteríbar en la Comunidad Foral de Navarra, España.

de:Guenduláin